Saint-Estève est un toponyme français, porté notamment par :
 Saint-Estève, une ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence qui a formé celle de Hautes-Duyes avec Auribeau ;
 Saint-Estève-Janson, une commune française du département des Bouches-du-Rhône ;
 Saint-Estève, une commune française du département des Pyrénées-Orientales ;
 son club de rugby à XIII, le Saint-Estève XIII catalan ;
 son association sportive Saint-Estève XIII